Борис Грим (Борис Вениаминович Бурдаев) (6 июня 1981) — российский музыкант, композитор, продюсер. Основатель популярной группы «Братья Грим». В настоящее время выступает со своим музыкальным коллективом под названиями: «Борис Грим и Братья Грим» (поп-рок), «Octopus Maiden / Дева Осьминог» (психоделический рок),«Lirrika» (lo-fi), «Ufology» (синти-поп)

Биография 
Борис и его брат-близнец Константин родились 6 июня 1981 года в Самаре, Борис старше брата на 15 минут.

В 1998 году братья создали свой первый проект «Магелан», который позднее был переименован в «Братья Грим». Параллельно этому с 2001 по 2003 год Борис Бурдаев играл в коллективе Bossanova Band совместно с братом и супругой Екатериной Плетнёвой.

В 2004 году переехал в Москву, играл в составе группы «Братья Грим». После подписания контракта с Леонидом Бурлаковым группа обретает широкую популярность.

В марте 2009 года вследствие разногласий между братьями группа прекратила существование. Борис Бурдаев утверждает, что новость о распаде группы узнал из интернета, а сообщение о распаде было опубликовано на сайте группы исключительно по инициативе Константина Бурдаева.

Весной 2010 года Константин Бурдаев объявил о возрождении группы «Братья Грим» с новым составом, Борис Бурдаев в группу не вернулся.

Осенью 2011 года появилась новость о возвращении на сцену Бориса Бурдаева с новым творческим коллективом под названием Lirrika. Первое появление группы состоялось 15 ноября в клубе «16 тонн» (Москва).

В 2014 году Бурдаев объявил о намерении вернуться к использованию названия «Братья Грим» для своего нового коллектива. Однако после разногласий с братом, который уже выступает под этим названием, создал смежный проект «Борис Грим и Братья Грим». Репертуар коллектива включает в себя старые песни группы «Братья Грим» авторства Бориса Бурдаева, а также новые песни, в том числе и на английском языке.

В 2015 году создал ещё один проект — психоделик-рок группу Octopus Maiden. В русскоязычном варианте группа носит название «Дева Осьминог».

Летом 2016 года Бурдаев представил свой новый синти-поп проект Ufology.

В сентябре 2020 года Борис Бурдаев заявил о прекращении концертной деятельности, сыграв прощальные акустические концерты в Самаре и Москве. С этого момента ведет преимущественно студийную деятельность, выступает только на частных вечеринках.

Семья 
Отец Вениамин Борисович Бурдаев, фармацевт Мать Ольга Константиновна Бурдаева, фармацевт.

Брат Константин Бурдаев, музыкант.

Личная жизнь 
В 2002 году женился на певице Екатерине Плетнёвой. В 2007 году пара рассталась. Официально развелись в 2009 году.

Дискография 
В составе группы «Братья Грим»:
 2005 — Братья Грим
 2005 — Хай, Пипл! (EP)
 2006 — Весенние сказки Братьев Грим (EP)
 2006 — Иллюзия
 2006 — Хай, Пипл! 2007 (EP)
 2007 — Вавилон (EP)
 2007 — Марсиане
В составе группы «Lirrika»:
 2012 — Лирика-Африка (сингл)
 2012 — Pzdtz (сингл)
 2013 — Pureflections (EP)
 2016 — The Album
В составе группы «Борис Грим и Братья Грим»:
 2014 — Зверинец (сингл)
 2015 — Питер Пэн (сингл)
 2015 — Ловушка снов (сингл)
 2016 — Звёздопады (EP)
 2018 — Юг
В составе группы «Octopus Maiden» («Дева Осьминог»):
 2015 — Solaris (сингл)
 2015 — Comedown (сингл)
 2017 — Beijing-Hanoy (сингл)
 2017 — The Beings
 2018 — Ялта (сингл)
 2019 — Первая любовь
В составе группы «Ufology»:
 2017 — Сверхновая (сингл)

Роли в кино 
 2006 — «Не родись красивой» (сериал) — камео
 2020 — «Смотри как я» — парень на пляже

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Борис Грим и Братья Грим

Братья Грим